Blažim, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Blažim, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem